

Pessoas
Bruce Broughton
John Broughton
William Robert Broughton

Localidades

Ilha Broughton

 Broughton (Illinois)
 Broughton (Ohio)

 Broughton-in-Furness

Outros
24105 Broughton

Desambiguações de topônimos